Sycozoa är ett släkte av sjöpungar. Sycozoa ingår i familjen Holozoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Sycozoa